Sepolcro – luogo in cui sono sepolti i resti di un morto
 Sepolcro – nome popolare per indicare l'altare della reposizione, custodia del pane eucaristico consacrato nella Messa nella Cena del Signore, secondo il rito romano della liturgia cattolica

Pagine correlate
 Sepolcri
 Chiesa di San Sepolcro
 Chiesa del Santo Sepolcro

Altri progetti